

Cinema 
 Il vento (The Wind) – film del 1928 diretto da Victor Sjöström
 Il vento (Finye) – film del 1982 diretto da Souleymane Cissé
 Il vento (The Wind) – film del 1986 diretto da Nico Mastorakis

Musica 
 Il vento – singolo dei Subsonica del 2008
 Il vento – singolo di Tiziano Ferro del 2015
 Il vento – singolo del Management del 2017